Romániai települések
 Poganesd Hunyad megyében
 Pogányfalva Temes megyében
 Pogănești Vaslui megyében